Chuck Connors (muzikant), Amerikaanse jazztrombonist
 Chuck Connors (acteur), Amerikaanse acteur